Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Błędowski – polski oficer 
 Franciszek Błędowski – polski oficer 
 Jan Błędowski – polski skrzypek, kompozytor
 Piotr Błędowski – polski ekonomista